La Copa Davis 1907 fue la 7.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 20 al 23 de julio de 1907. Australasia se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Gran Bretaña por 3 a 2.

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1907